Stora Lündby Ladies Open is een voormalige golfwedstrijd voor dames, en maakte deel uit van de Telia Tour. 

In Zweden bestaat zowel voor heren als voor dames een aparte Telia Golf Tour, waar topspelers zich kunnen voorbereiden voor de European Challenge Tour en hogerop. Deelnemers zijn amateurs en professionals.

Het Stora Lündby Ladies Open werd enkele jaren gespeeld op de Stora Lundby Golfclub in Göteborg.

Winnaars:
 1989: Pia Nilsson (Zwe), later werd ze coach van de Zweedse nationale teams.
 1990: Annika Sörenstam (Zwe), later speelde Annika vooral op de Amerikaanse Tour.
 1991: Mette Hageman

Externe links
 Pia Nilsson
 Annika Sörenstam

Golftoernooi in Zweden
Sportevenement in Göteborg